Цетиње може бити:

 Цетиње, историјска и садашња престоница Црне Горе
 Престоница Цетиње
 Цетиње (Прибрам), насеље у округу Прибрам, Чешка
 Цетиње (племе), племе Црне Горе у Катунској нахији